Villanyrendőr a közlekedési lámpa népszerű elnevezése
 Villanyrendőr (Miskolc) Miskolc egyik nevezetes pontja